Masepa oder Mazepa steht für

Personen:
 Iwan Masepa (1639–1709), auch Mazepa, Mazeppa, ukrainischer Kosaken-Hetman
 Issaak Masepa (1884–1952), ukrainischer Politiker
 Natalija Masepa-Sinhalewytsch (1882–1945), ukrainische Bakteriologin
 Igor Mazepa (1973–2014), russischer Motorsportmanager, siehe Motopark Academy

Werke:
 Mazepa, Drama von Juliusz Słowacki (1839/40)
 Mazepa, polnischer Film von Gustaw Holoubek (1976)

Siehe auch:
 Mazeppa (Einträge mit Bezug zu Iwan Masepa)
 Hetman-Museum in Kiew, auch „Haus Masepa“ genannt